Hoiersdorf steht für:
 Hoiersdorf, Stadtteil von Schöningen, Niedersachsen
 Hoiersdorf (Wüstung), eine Wüstung in der Gemeinde Calvörde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Heuersdorf